Action Écoles peut désigner : 
 Action Écoles, l'ancien nom, entre 1977 et 2011, de l'Écoles Cinéma Club, cinéma situé à Paris ;
 Action Écoles, une opération humanitaire, lancée en 1985-1986 par Daniel Balavoine et d'autres personnalités françaises pour le développement de la scolarisation en Afrique.